А́ри А́стер (; ) — американский режиссёр и сценарист, наиболее известен по работе над фильмами «Реинкарнация» и «Солнцестояние».

По состоянию на 2022 год Ари Астер имеет 19 кинопремий и 33 номинации.

Биография 
Ари Астер родился в Нью-Йорке, в еврейской семье. Его отец был музыкантом, а мать поэтессой. Некоторое время Астеры жили в Англии, позже переехали в Нью-Мексико, где прошли подростковые годы Ари. Уже в этот период Астер стал одержим фильмами ужасов. «Я посмотрел всё в каждом разделе ужасов в каждом видеомагазине, который смог найти, — вспоминал он впоследствии. — Я не знал, как собрать единомышленников, которые захотели бы заниматься тем же…… […], однажды я просто взял и стал писать сценарии: так я нашел себя».

Астер закончил «AFI Conservatory» (специальную программу знаменитого Американского института киноискусства) в Лос-Анджелесе, где встретил многих своих будущих коллег.

Дебютом Астера стала провокационная короткометражка под названием «Что-то странное с Джонсонами», снятая им в 2011 году и ставшая вирусным интернет-хитом. В промежутке между 2011 и 2018 годами Астер написал и срежиссировал ещё 5 короткометражных фильмов, работая в тесном сотрудничестве со своими друзьями из «AFI Conservatory»: продюсером Алехандро Де Леоном и оператором Павлом Погожельским. Первой полнометражной работой Астера стала «Реинкарнация», завоевавшая множество наград и получившая высокие оценки критиков. На портале Metacritic у фильма рейтинг 87 из 100, основанный на 49 рецензиях. Хоррор в 2018 году выпустила компания A24. Эта же компания занималась выпуском следующего фильма Астера, «Солнцестояние». Летом 2021 года начались съёмки картины «Все страхи Бо».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
Короткометражки:
 
 
 

Выпускники Университета искусств и дизайна Санта-Фе